Der Weg ins Freie ist der Titel von

Der Weg ins Freie, Roman von 1908 von Arthur Schnitzler
Der Weg ins Freie (1918), Spielfilm von 1918 von Richard Oswald
Der Weg ins Freie (1941), Spielfilm von 1941 von Rolf Hansen
Der Weg ins Freie (1983), Film von 1983 von Karin Brandauer